Contea di Williams o Williams County è la denominazione delle seguenti contee:

Stati Uniti
 Contea di Williams (Dakota del Nord)
 Contea di Williams (Ohio)

Australia
 Contea di Williams